El General Dynamics F-16 VISTA ("Variable stability In-flight Simulator Test Aircraft") es un caza experimental, derivado del F-16 Fighting Falcon.

Especificaciones

Véase también

Referencias 

F-16 Vista
Aeronaves experimentales de Estados Unidos de los años 1990